Córrego Paraíso é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Paraíso, Córrego
Paraíso